Stowarzyszenie Chowaniec (pełna nazwa: Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec) – szczecińskie stowarzyszenie zajmujące się organizacją spotkań i popularyzowaniem gier „bez prądu”, w szczególności RPG, LARP i gry planszowe. W kręgu działań stowarzyszenia są: ogólnie pojęte opowiadanie historii (storytelling), rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Stowarzyszenie Chowaniec powstało w 2019 roku w Szczecinie. Założone przez pasjonatów fantastyki, zrzesza i zaprasza wszystkich, którzy pragną współpracować przy organizacji konwentów, wydarzeń kulturalnych powiązanych z promocją regionu oraz szeroko pojętej fantastyki. Wśród założycieli, którzy do tej pory działają w stowarzyszeniu są: Weronika Witkowska, Adrian Kopp oraz Wojciech Kuczyński.

Rok powstania: 2019

Organizacja pożytku publicznego: Nie

Działania 
2019
 Udział w Nocy Bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – 4.10.2019 r.
 Realizacja projektu „I Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem” – dwudniowe wydarzenie (24-25.11.2019 r.) w ramach programu mikroDOTACJE2019 (spektakle teatralne, spotkania, seans filmowy, warsztaty, konkurs z nagrodami, sesje RPG)
 Spotkanie z Arkadiuszem Mielczarkiem, Patrykiem Ławniczakiem oraz seans fanowskich produkcji związanych z Wiedźminem – 30.11.2019 r.

2020
 Udział w IV Pałacowym Uniwersytecie Fantastycznym (prelekcje, sesje RPG, kącik gier planszowych) – 1.02.2020 r.
 Realizacja projektu „Graj Familio – Rodzinny Piknik Gier” w ramach Programu Społecznik – 12 prelekcji online, publikowane potem na kanale Stowarzyszenia Chowaniec na YouTube, zbiór 11 artykułów w formie ebooka na stronie internetowej Stowarzyszenia Chowaniec, 3 sesje RPG online, konkurs – marzec-sierpień,
 Udział w nagranej sesji 7th Sea, prowadzonej przez Marcela Mroczka we współpracy z kanałem Rzucaj Nie Gadaj – maj,
 Realizacja projektu „Z Archiwum Sz” w ramach #mikroDOTACJI2020 – wsparcie doraźne – zbiór scenariuszy RPG dotyczących Szczecina w formie ebooka, nagranie sesji RPG online i umieszczenie ich na kanale Stowarzyszenia Chowaniec na Youtube – czerwiec-lipiec,
 Udział w Narodowym Czytaniu we współpracy z Książnicą Pomorską – nagranie fragmentów „Balladyny”, które zostały umieszczone na stronach Książnicy Pomorskiej – wrzesień,
 Realizacja projektu „II Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem” w ramach Programu Społecznik – słuchowiska na podstawie prozy Stefana Grabińskiego, opublikowane na kanałach Stowarzyszenia Chowaniec na Youtube i Spotify, prelekcje online, opublikowane później na kanale Stowarzyszenia Chowaniec na Youtube, warsztaty DIY online, sesje RPG online, konkursy: literacki oraz graficzny – prace konkursowe zostały opublikowane na stronie Stowarzyszenia Chowaniec w formie ebooka – październik-grudzień,
 Otrzymanie Bonu dla NGO od Sektora 3 Szczecin – zakup książek dotyczących LARP-ów, organizacja konkursów dotyczących gier RPG, zakup materiałów promocyjnych, publikacja w formie ebooków prac konkursowych – listopad-grudzień,
 Udział w nagranej kampanii „Maski Nyarlathotepa” do Zewu Cthulhu we współpracy z kanałem Rzucaj Nie Gadaj – listopad-grudzień,
 Udział w nagrywanej kampanii w świecie Tajemnic Pętli we współpracy z kanałem Rzucaj Nie Gadaj – grudzień,

2021
 Sesja RPG z bliźniakami w świecie Tajemnic Pętli do wylicytowania we współpracy z Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG (WOŚP) – styczeń
 Kampania RPG w świecie Zewu Cthulhu „Maski Nyarlathotepa” na kanale Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG – styczeń-grudzień
 Sesja RPG „Koci Sen” na kanale Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG – styczeń
 Konkursy online wraz z artykułami nt. RPG – Bon NGO otrzymany od Sektora 3 Szczecin w 2020 r. – publikacja artykułów dot. RPG oraz broszur poświęconych wybranym systemom RPG – styczeń-kwiecień
 Kampania RPG w świecie Zewu Cthulhu „Berlin 1929” na kanale Stowarzyszenia Chowaniec – styczeń-marzec
 Sesja RPG Wampir Maskarada „Świeża Krew” na kanale Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG – luty
 Udział w charytatywnym maratonie RPG z okazji Dnia Dziecka we współpracy z Imaginarium RPG – maj
 Projekt „Drzewiej – pamięć szczecińskich drzew” w ramach Programu Społecznik – napisanie zbioru 8 opowiadań o charakterze regionalno-ekologicznym z udziałem Barbary Stenki oraz nagranie słuchowisk na ich podstawie; japońsko-ekologiczna sesja RPG „Zagadka drzewa miłości” w świecie Golden Sky Stories; warsztaty DIY „Leśny organizer”, prowadzonych przez Gabriettę Handmade; 4 prelekcje online dot. drzew – maj-lipiec
 Uzyskanie Bonu NGO od Sektora 3 Szczecin – wydruk broszur RPG – sierpień
 Projekt „III Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem” realizowany dzięki wsparciu Miasta Szczecin w ramach Małej dotacji – 3 spacery turystyczno-historyczne; 2 konkursy – „Szczecin z Dreszczykiem literacko” oraz „Szczecin z Dreszczykiem graficznie” wraz z graficzną publikacją pokonkursową; warsztaty plastyczne w stylu DIY; spotkanie z prelekcjami i sesjami RPG – październik-grudzień
 Wydarzenie WyChowaniec Erpegowy. Historia – pierwsza odsłona cyklu związanego z grami RPG, organizowanego przez Stowarzyszenie Chowaniec, przeznaczonego dla miłośników narracyjnych gier fabularnych (prelekcja, sesje RPG, konkurs broszurkowy); Wydarzenie zorganizowane przy wsparciu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin oraz Miasta Szczecin – wrzesień
 Udział w 3. Rajskim dniu na Rayskiego – animacja dzieci, promocja działalności Stowarzyszenia (teatr kamishibai, bajanie na dywanie, szybkie sesje RPG, rozmowa z organizatorami) – wrzesień
 Wydarzenie WyChowaniec Erpegowy. Kosmos – druga odsłona cyklu związanego z grami RPG, organizowanego przez Stowarzyszenie Chowaniec, przeznaczonego dla miłośników narracyjnych gier fabularnych (prelekcja, sesje RPG, konkurs broszurkowy, mini bazar); Wydarzenie zorganizowane przy wsparciu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin oraz Miasta Szczecin – październik
 Wydarzenie WyChowaniec Erpegowy. Dzieci – trzecia odsłona cyklu związanego z grami RPG, organizowanego przez Stowarzyszenie Chowaniec, przeznaczonego dla miłośników narracyjnych gier fabularnych (prelekcja, sesje RPG, konkurs broszurkowy, mini bazar); Wydarzenie zorganizowane przy wsparciu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin oraz Miasta Szczecin – listopad
 Wydarzenie Chowaniec w krainie Warhammera – nowy cykl związany z grami RPG, zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Chowaniec, który ma na celu bliższe przyjrzenie się systemom RPG, które zaistniały na polskim rynku i zdobyły popularność; W ramach wydarzenia odbyło się 7 prelekcji, 3 konkursy oraz sesje RPG – grudzień

Nagrody 
 Specjalna nagroda popkulturowa, wręczone przez Stowarzyszenie POP-ART. podczas wydarzenia BETON 2022 – zachodniopomorskie spotkania z komiksem i popkulturą – listopad 2022
 Wyróżnienie w konkursie Zachodniopomorski Lider NGO 2022 – grudzień 2022

Przypisy 

Stowarzyszenia
Stowarzyszenia edukacyjne
Stowarzyszenia kulturalne